Böhl heißen folgende Ortsteile:
 Böhl (Böhl-Iggelheim), Ortsteil der Gemeinde Böhl-Iggelheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Böhl (Lindlar), Ortsteil der Gemeinde Lindlar, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Sankt Peter-Böhl, Ortsteil der Gemeinde Sankt Peter-Ording, Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein

Böhl ist der Name von folgendem Berg:
 Böhl (Berg) (721,7 m), im Rothaargebirge zwischen Elkeringhausen und Grönebach, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen

Böhl ist der Familienname von:
 Cecilia Böhl von Faber (1796–1877), spanische Schriftstellerin; siehe ihr Pseudonym Fernán Caballero
 Eduard Böhl (1836–1903), deutscher reformierter Theologe
 Gudrun Böhl, deutsche Filmeditorin
 Johann Nikolaus Böhl von Faber (1770–1836), hamburgischer Kaufmann und Kunstsammler

 Böhl (Adelsgeschlecht), mit den Böhl von Faber stammgleiches mecklenburgisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Bohl (Begriffsklärung)